Vogelfreistätte Graureiherkolonie steht für folgende Naturschutzgebiete in Bayern:

 Vogelfreistätte Graureiherkolonie bei Kleinschwarzach im Landkreis Deggendorf und im Landkreis Straubing-Bogen
 Vogelfreistätte Graureiherkolonie bei Dippach am Main im Landkreis Haßberge